Рибера-Альта (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Аньяна. Занимает площадь 119,8 км². Население — 705 человек (на 2008 год). Расстояние до административного центра провинции города Витория — 23 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Алавы